Diese Liste enthält die von der FIFA gezählten Spiele der chilenischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der chilenischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der chilenischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1991 bis 2000

2001 bis 2010

2011 bis 2020

Ab 2021

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Chile spielte bereits gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, aber als letztes Mitglied erstmals gegen Paraguay. Chile spielte als erste CONMEBOL-Mannschaft gegen Argentinien, Bolivien, Brasilien, Portugal, Venezuela sowie Wales und als bisher einzige südamerikanische Mannschaft gegen Rumänien und Sambia.

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der chilenischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Spiele der chilenischen Frauennationalmannschaft (Zeitraum manuel einstellen)

Einzelnachweise 

Chile
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen